

Населені пункти та їхні частини
 Мельно — місто в Кошалінському повіті Західнопоморського воєводства
 Мельно — гміна в Кошалінському повіті Західнопоморського воєводства
 Мельно — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мельно — село в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мельно — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства
 Мельно — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Мельно — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Мельно — село в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Мельно — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мельно — село в гміні Червонак Познанського повіту Великопольського воєводства
 Мельно — село в гміні Мелешин Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Мельно — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Мельно — осада в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мельно — осада в гміні Забур Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Мельно — осада в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Мельно — лісова осада в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Мелно

Примітки